Ağdaş (stad), stad in Azerbeidzjan
 Ağdaş (district), stad in Azerbeidzjan